Ю́зеф Юлиа́нович Пиотро́вский или Ио́сиф Юлиа́нович Петро́вский (, 1840—1923) — участник Польского восстания 1863 года, просветитель. Известен как основатель первого в городе Перми специализированного книжного магазина.

Биография 
Юзеф Юлианович Пиотровский родился в 1840 году в Царстве Польском, принадлежавшем Российской империи. За участие в Польском восстании 1863 года был сослан на каторгу, а затем был выслан в Пермь. Зимой 1876 года он открыл книжный магазин, оформив его на имя своей жены, Ольги Платоновны Петровской. Магазин располагался в доходном доме В. А. Ковальского — двухэтажное здание на углу Покровской (улица Ленина) и Сибирской улиц, известное в советское время как магазин «Центральный Гастроном». В конце 1950-х годов здание было расширено и надстроено 2 этажами. Книжный магазин О. П. Петровской завоевал популярность среди жителей города и способствовал развитию образования в Перми. Также магазин использовался для подпольного распространения демократической литературы, оказавшей влияние на формирование революционных взглядов молодёжи города. Свидетельствующие об этом документы семьи Петровских хранятся в Пермском краевом музее.

Юзеф Юлианович Пиотровский скончался в 1923 году и похоронен в Перми на Егошихинском кладбище.

Память 
 На здании, где находился магазин, установлена мемориальная доска.
 В 2009 году в Перми был создан книжный магазин «Пиотровский», превратившийся за несколько лет в культурно-образовательный центр.

Примечания 

Просветители России
Родившиеся в Польше
Родившиеся в 1840 году
Умершие в Перми
Умершие в 1923 году
Персоналии по алфавиту
Польские повстанцы 1863 года
Похороненные на Егошихинском кладбище
Книготорговцы